Quadrophenia může být:
Quadrophenia – rocková opera a studiové album od The Who z roku 1973
Quadrophenia (film) – film z roku 1979 natočený podle stejnojmenné rockové opery
Quadrophenia (soundtrack) – soundtrack ke stejnojmennému filmu